На поле славы () — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича, впервые опубликованный в 1906 году.

Действие романа происходит в XVII веке. Его герои принимают участие в походе Яна Собеского на помощь Вене и разгроме османской армии.

Критики признали эту книгу Сенкевича творческой неудачей. По всеобщему мнению, она абсолютно вторична по сравнению с другими историческими романами этого автора.

Примечания 

Романы Генрика Сенкевича